Гран-при США 1990 года — стартовый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл в Фениксе, Штат Аризона, США. Соревнования состоялись 11 марта 1990 года.

Гонка 

|}

 На этом Гран-при Сенна одержал свою 21-ю победу в карьере и первую из шести — в этом сезоне. По результатам сезона Айртон стал чемпионом мира во второй раз.
 Круги лидирования: Жан Алези, 34 круга (1-34); Айртон Сенна, 38 кругов (35-72)
 Доннелли не смог стартовать на прогревочном круге из-за проблемы с коробкой передач. Из-за этого в некоторых источниках он указан как не стартовавший (DNS).
 Филипп Альо был дисквалифицирован за обслуживание автомобиля вне боксов на пятничной тренировке.

Источники 
 Rob Walker (June, 1990). «2nd Гран-при США at Phoenix: Senna’s Surprise». Road & Track, 92-96.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США